Institute ist der Plural von Institut und der Name von:
 Institute (Band), amerikanische Alternative-Rock-Band
 Institute (West Virginia), Ort in West Virginia
 Institute (Wisconsin), Ort in Wisconsin